Carignano ima više značenja:
 Carignano, Foggia
 Carignano, Massa-Carrara
 Carignano, Parma
 Carignano, Pesaro-Urbino
 Carignano, Torino